Буда́гов (, арм. Բուդաղյան Будагян или Բուդաղով Будагов)— азербайджанская и армянская фамилия, женский вариант — Буда́гова (Будагян). Происходит от тюркского имени Будаг (Будак, بوداق).

Известные носители 
 Будагов, Будаг Абдулали оглы (1928—2012) — советский учёный, доктор географических наук.
 Будагов, Владимир Суренович (род. 1938) — советский футболист и тренер, мастер спорта СССР.
 Будагов, Григорий Моисеевич (1852—1921) — инженер-путеец, общественный деятель.
 Будагов, Лазарь Захарович (1812—1878) — российский тюрколог-ориенталист.
 Будагов, Рубен Александрович (1910—2001) — лингвист-романист, член-корреспондент РАН.
 Будагов, Юлиан Арамович (1932—2021) — российский физик, доктор физико-математических наук.
---
 Будагова, Людмила Норайровна  (1932—2022) — советский и российский литературовед-богемист, доктор филологических наук (1995), сотрудник Института славяноведения РАН.
 Будагова, Зарифа Исмаил кызы (1929—1989) — советский учёный, доктор филологических наук.

См. также 
 Будаговский
 Будагян